Мэ́ри Уи́лла «Мэ́ми» Га́ммер (; род. 3 августа 1983) — американская актриса кино и телевидения, дочь актрисы Мерил Стрип.

Ранние годы 
Мэми Гаммер родилась 3 августа 1983 года в семье актрисы Мерил Стрип и скульптора Дона Гаммера. Росла она в Лос-Анджелесе, Калифорнии и Коннектикуте со своим старшим братом Генри и сёстрами Грейс и Луизой.

Гаммер посещала школу Мисс Портер, затем окончила Кентскую школу в Коннектикуте, а позже продолжила обучение в Северо-Западном университете, выпустившись из него в 2005 году.

Карьера 
Гаммер известна по своим ролям второго плана на телевидении в телесериалах «Хорошая жена» и «Без координат», который транслировался в 2011 году.

В кино она появилась в маленьких ролях в фильмах «Вечер» (2007), и «Дьявол носит Prada», но в конечном счете сцены с её участием были вырезаны из фильма. В 2012 году она получила главную роль в телесериале «Доктор Эмили Оуэнс».

Личная жизнь 
В 2011—2013 годы Мэми была замужем за актёром Бенджамином Уокером.

В августе 2018 года состоялась помолвка Мэми со сценаристом и продюсером Мехаром Сетхи. В феврале 2019 года у пары родился сын.

Фильмография

Роли в театре 
 2018 — «Our Very Own Carlin McCullough»
 2017 — «The Siegel»
 2015 — «Ugly Lies the Bones»
 2008 — «Дядя Ваня» / Uncle Vanya
 2008 — «Опасные связи» / Les Liaisons Dangereuses
 2008 — «Hunting and Gathering»
 2007 — «Дездемона» / Desdemona
 2007 — «The Autumn Garden»
 2006 — «The Water’s Edge»
 2005 — «Mr. Marmalade»
 2004 — «The House of Blue Leaves»
 2004 — «12 Volt Heart»
 2003 — «The Laramie Project»

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы мисс Портер
Выпускники Кентской школы (Коннектикут)
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета